A 2002. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 22-én rendezték Deer Valleyben. Az aranyérmet a horvát Janica Kostelić nyerte meg. A Magyarországot képviselő Vastagh Regős Márta a 44. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2002. évi téli olimpiai játékokon